

Sigle 

 street workout – allenamento di strada
Short wave – onde corte
Smith & Wesson – produttore di pistole statunitense
Software
SoundWhole – gruppo musicale torinese
South West – Sud-Ovest, punto cardinale
Star Wars – Guerre stellari
Station wagon
 "SolidWorks" – CAD parametrico 3D
SportWeek
Smart Working – Lavoro Agile

Codici 
 SW – codice vettore IATA di Air Namibia
 SW – codice FIPS 10-4 della Svezia
 sw – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua swahili
 SW – codice ISO 3166-2:BS di Spanish Wells (Bahamas)
 SW – codice ISO 3166-2:CM della regione del Sudovest (Camerun)

Altro 
 SW – targa automobilistica di Schwechat (Austria)
 SW – targa automobilistica di Schweinfurt (Germania)
 SW – targa automobilistica di Świętochłowice (Polonia)
Sw. – abbreviazione standard utilizzata in tassonomia per indicare il naturalista Olof Swartz